Тишино — название населённых пунктов в России:

 Тишино — село в Трубчевском районе Брянской области.
 Тишино — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Тишино — деревня в Сокольском районе Вологодской области
 Тишино — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Тишино — деревня в Островском районе Псковской области, Бережанская волость.
 Смоленская область
 Тишино — деревня, Вяземский район.
 Тишино — деревня, Новодугинский район.
 Тишино — деревня, Смоленский район.